Снітівська сільська рада — назва декількох адміністративно-територіальних одиниць.

Снітівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Летичівському районі Хмельницької області в Україні

Снітівська сільська рада — колишня адміністративно-територіальна одиниця у складі Іванівського району Берестейської області Білорусі